Туркеста́нский район () — единица административного деления Сырдарьинского округа и Южно-Казахстанской (Чимкентской) области Казахской ССР (до 1936 — Казакской АССР, с 1991 — Республики Казахстан), существовавшая в 1928—2008 годах.

История 
Туркестанский район был образован 17 января 1928 года в составе Сыр-Дарьинского округа Казакской АССР на территории бывших Иканской, Карнакской, Чагатаевской и Чиликской волостей Туркестанского уезда Сырдарьинской губернии.

В 1930 году в связи с ликвидацией округов район перешёл в прямое подчинение Казакской АССР.

10 марта 1932 года район был отнесён к новой Южно-Казахстанской области.

По данным 1951 года район включал 1 город (Туркестан), 4 рабочих посёлка (Ачисай, Борисовка, Кантаги и Миргалимсай) и 8 сельсоветов (Атабайский, Жуйнекский, Куш-Атинский, Ново-Иканский, Старо-Иканский, Урангайский, Уюкский и Чагинский).

27 апреля 1956 года к Туркестанскому району был присоединён Фрунзенский район.

28 мая 1968 года город Туркестан был выведен из состава района, оставаясь при этом его центром.

В 2008 году Туркестанский район был упразднён, а его территория передана в административное подчинение городу Туркестану.

Население 

По данным переписи 1939 года, национальный состав Туркестанского района был таким: казахи — 46,5 %, узбеки — 26,3 %, русские — 18,8 %, украинцы — 3,3 %, татары — 2,1 %

Примечания 

Упразднённые районы Казахстана